Novi svijet, čest naziv za Sjevernu, Srednju i Južnu Ameriku te Australiju i Novi Zeland
 Novi svijet (2005.), film
 Novi svijet (tjednik, 1945.), zagrebački tjednik
 Novi svijet (časopis za žene i obitelj), bivši Svijet 7 dana, 7 dana, Svijet
 Novi svijet (list Pokreta fokolara)